安 es un kanji utilizado en el idioma japonés cuyo significados son relajado, barato, bajo, quieto o pacífico. La lectura del símbolo en on'yomi es アン an, mientras que en kun'yomi es やす yasu. Este kanji resulta de la unión del kanji 女 (mujer) y el componente radical 宀 (que no tiene significado alguno) y en total para escribirlo se realizan seis trazos. Su representación en Unicode es #5B89.

De este kanji se deriva el símbolo silábico hiragana あ a.

Enlaces externos
El kanji 安 en JLPT Kanji Project

Caracteres kana